Аспазия () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Входит в экономико-статистический микрорегион Жалис. Население составляет 1789 человек на 2006 год. Занимает площадь 69,394 км². Плотность населения — 25,8 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 26 328 683,00 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 14 450,43 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,738 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: субтропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfb.

Муниципалитеты штата Сан-Паулу